Torreño – abitanti di La Torre de Esteban Hambrán
Torreño – abitanti di Torre de Juan Abad